UFC on ESPN: Уиттакер vs. Тилл (англ. UFC on ESPN: Whittaker vs. Till, известен также как UFC on ESPN 14 или UFC Fight Island 3) — это турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который состоялся 25 июля 2020 года на арене «Flash Forum» в комплексе «Бойцовский остров» («UFC Fight Island»), расположенном на острове Яс, вблизи города Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты.

В главном бою вечера Роберт Уиттакер победил Даррена Тилла единогласным решением судей. В со-главном бою вечера Маурисиу Руа победил Антониу Рожериу Ногейру раздельным решением судей.

Подготовка турнира 
Этот турнир станет четвёртым из четырёх мероприятий на «Бойцовском острове», которые планировалось провести на острове Яс в июле 2020 года в рамках плана по содействию проведения турниров с участием бойцов, на которых действуют ограничения США на поездки, связанные с пандемией COVID-19.

Главным событием турнира стал бой в среднем весе между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером (#1 в рейтинге) и бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Дарреном Тиллом (#4 в рейтинге).

Кард турнира включил в себя поединки, а также отдельных бойцов, которые были перенесены из других, ранее отмененных, событий, в том числе:

 Бой в полутяжёлом весе между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Маурисиу Руа и Антониу Рожериу Ногейрой. Бойцы ранее встречались на PRIDE Critical Countdown 2005 и UFC 190 — Руа выиграл оба боя. Бой был запланирован на первоначально запланированную дату 9 мая турнира UFC 250, который позже стал UFC 249, но в итоге был отменён из-за перемещения турнира на территорию США;
 Бой в женском легчайшем весе между бывшей претенденткой на чемпионский титул Бет Коррея и Панни Киансад. Этот бой также был запланирован на исходную дату 9 мая UFC 250 и отменен по тем же причинам, что и предыдущий бой;
 Бой в полусреднем весе между Дэнни Робертсом и Николасом Дальбю. Они должны были встретиться на UFC Fight Night: Вудли vs. Эдвардс, но это событие было первым из пяти, которое было отменено из-за пандемии COVID-19. Тем не менее, Робертс был исключён из-за травмы и заменен возвращением ветерана Джесси Ронсона.
 Бой в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Джейком Коллье. Этот бой был также запланирован на UFC Fight Night: Вудли vs. Эдвардс и отменён по тем же причинам, что и предыдущий.

Бой в женском минимальном весе между бывшей чемпионкой UFC и Invicta FC Карлой Эспарсой и Мариной Родригес был изначально запланирован на UFC on ESPN: Каттар vs. Иге девятью днями ранее. Тем не менее, бой был отменен после того, как один из угловых Родригес дал положительный результат на COVID-19. У Родригес был отрицательный результат теста, но по причине предосторожности бой был отменен. Впоследствии поединок был перенесён на этот турнир.

Изменения карда 
Ожидалось, что на турнире состоится бой в полусреднем весе между Рамазаном Эмеевым и Шавкатом Рахмоновым, но Рахмонов был вынужден сняться из-за травмы 2 июля и его заменил Никлас Штольце.

Ожидалось, что Умар Нурмагомедов встретится с Натаниэлем Вудом в поединке в легком весе. Тем не менее, он снялся с боя 3 июля после того, как его дядя Абдулманап Нурмагомедов (также отец действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова) умер от осложнений, связанных с COVID-19. Его заменил дебютант Джон Кастаньеда.

Ожидалось, что Джастин Тафа встретится с Рафаэлом Пессоа в поединке в тяжелом весе. Однако 15 июля он снялся с боя по неизвестным причинам и был заменен Таннером Бозером.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

* Франсиску Триналду не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

** Первоначальный результат - победа Ронсона удушающим приёмом (удушение сзади) в 1-м раунде. Результат боя отменён из-за положительного теста на запрещённые вещества (метандиенон) у Ронсона.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Фабрисиу Вердум, Пол Крейг, Хамзат Чимаев, Джесси Ронсон, Том Аспиналл и Таннер Бозер

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира (без учёта бонусов и спонсорских выплат) составили 1 989 000 долларов. Общая сумма бонусов — $300 000, спонсорских выплат — $209 500. Общая раскрытая сумма выплат бойцам по итогам турнира составила 2` 498`500 долларов.

Последствия турнира 
31 июля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Александр Густафссон (#7) после поражения на турнире в новой весовой категории покинул рейтинг Топ-15 полутяжёлого веса;

 Бет Коррея (#13) после поражения на турнире покинула рейтинг Топ-15 женского легчайшего веса.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN